Grzegorz Bril (ur. 3 stycznia 1986 w Jaśle) – polski biathlonista. Występuje w barwach AZS AWF Katowice.

W swoim debiucie w Pucharze Świata, w sezonie 2011/2012 zajął 84. miejsce w sprincie na 10 km.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Letnie Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Jaśle
Urodzeni w 1986